Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu górnictwa. Organizowana jest przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Cele 
Głównym celem olimpiady jest upowszechnienie nowoczesnej wiedzy górniczej.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Górnictwo
Górniczej „O Złotą Lampkę”
Politechnika Śląska
Oświata w Rybniku